|-
| (46901) 1998 RQ60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46902) 1998 RY60||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46903) 1998 RQ61||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46904) 1998 RG63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46905) 1998 RT63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46906) 1998 RG66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46907) 1998 RQ70||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46908) 1998 RV71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46909) 1998 RF72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46910) 1998 RM72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46911) 1998 RW72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46912) 1998 RY72||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46913) 1998 RD74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46914) 1998 RX74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46915) 1998 RK75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46916) 1998 RG77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46917) 1998 SA||1998 SA||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (46918) 1998 SC||1998 SC||16 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (46919) 1998 SN3||||17 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (46920) 1998 SX12||||23 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (46921) 1998 SW13||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46922) 1998 ST19||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46923) 1998 SG24||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46924) 1998 SP26||||24 вересня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (46925) 1998 SS27||||25 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (46926) 1998 SR33||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46927) 1998 SP54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46928) 1998 SJ57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46929) 1998 SO57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46930) 1998 SV58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46931) 1998 SW59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46932) 1998 SZ60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46933) 1998 SP62||||20 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46934) 1998 SN63||||29 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46935) 1998 SL65||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46936) 1998 SN67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46937) 1998 SA71||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46938) 1998 SP71||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46939) 1998 SM73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46940) 1998 SK74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46941) 1998 SQ74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46942) 1998 SL75||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46943) 1998 SZ99||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46944) 1998 SO102||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46945) 1998 SB107||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46946) 1998 SR111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46947) 1998 SZ111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46948) 1998 SU114||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46949) 1998 SL117||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46950) 1998 SA118||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46951) 1998 SQ118||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46952) 1998 SQ119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46953) 1998 SB121||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46954) 1998 SL121||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46955) 1998 SS121||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46956) 1998 SQ123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46957) 1998 SD129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46958) 1998 SM129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46959) 1998 SW129||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46960) 1998 ST130||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46961) 1998 SC132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46962) 1998 SD132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46963) 1998 SJ132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46964) 1998 SE134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46965) 1998 SN134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46966) 1998 SP134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46967) 1998 SR134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46968) 1998 SJ135||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46969) 1998 SP137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46970) 1998 SW137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46971) 1998 SE138||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46972) 1998 SV138||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46973) 1998 SE139||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46974) 1998 SA140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46975) 1998 SC140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46976) 1998 SE140||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 46977 Краків (Krakow)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46978) 1998 SD145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46979) 1998 SL154||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46980) 1998 SW156||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46981) 1998 SQ160||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46982) 1998 SP161||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46983) 1998 SX161||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46984) 1998 SU162||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46985) 1998 SA163||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46986) 1998 SR163||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (46987) 1998 SC167||||25 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46988) 1998 TJ5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (46989) 1998 TO5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (46990) 1998 TY6||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (46991) 1998 TU17||||14 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (46992) 1998 TZ17||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (46993) 1998 TF18||||13 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (46994) 1998 TE27||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46995) 1998 TO28||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46996) 1998 TR28||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46997) 1998 TL29||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46998) 1998 TM30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46999) 1998 TA32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47000) 1998 TH32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

46900